Місто
 Могилів-Подільський — місто обласного значення, районний центр Могилів-Подільського району Вінницької області

Інше
 Могилів-Подільський — пункт контролю через державний кордон України на кордоні з Молдовою
 Могилів-Подільський (станція)